Ба́рба ( — «борода») — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Барба, Алонсо Альваро (1569—1662) — испанский металлург.
 Барба, Габриэль Бернардо (род. 1964) — католический прелат, второй епископ Грегорио-де-Лаферрере.
 Барба, Мария (1884—1949) — блаженная Римско-католической церкви, монахиня ордена босых кармелиток, мистик.
 Барба, Мече (1922—2000) — мексиканская актриса.
 Барба, Томас Самуилович (1930—2019) — советский и российский тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер СССР.
 Барба, Федерико (род. 1993) — итальянский футболист.
 Барба, Эудженио (, род. 1936) — итальянский театральный режиссёр.

 Ла Барба, Фидель (1905—1981) — американский боксёр-профессионал, выступавший в наилегчайшей весовой категории.

Топоним 
 Барба () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.

Другое 
 Барба — народ в Бенине

См. также 
 Барбус
 Барбадос